Гарани — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гарани — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Гарани — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Гарани — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Гарани — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.